Josh Fields (né en 1982) : joueur de baseball ayant évolué au poste de joueur de troisième but ;
 Josh Fields (né en 1985) : joueur de baseball à la position de lanceur.